Existen en Francia dos castillos que reciben el nombre de Castillo de Clermont:

 Castillo de Clermont (Alta Saboya)
 Castillo de Clermont (Loira Atlántico)